Даніела Кристина Заппі (, 1965) — бразильська ботанікиня.

Наукова діяльність 

Даніела Кристина Заппа спеціалізується на насінних рослинах.

Деякі публікації 

 N.P. Taylor, Daniela C. Zappi. 1989. An alternative view of generic delimitation and relationship in tribe Cereeae (Cactaceae). Bradleya 7: 13—40.
 Charlotte Morley Taylor, Daniela C. Zappi. 2006. Flora of Ecuador: Rubiaceae (part 5) Psychotrieae. Volumen 79 de Flora of Ecuador. Editor Department of plant and environmental sci. Göteborg University, 113 pp. ISBN 918552901X.
 Nigel P. Taylor, Daniela C. Zappi. 2004. Cacti of Eastern Brazil. Edición ilustrada de Royal Botanic Gardens, Kew, 499 pp. ISBN 1842460560.
 Daniela C. Zappi, T.S. Nunes. 2002. Lista preliminar da familia Rubiaceae na região nordeste do Brasil. Volumen 1 de Repatriation of Kew Herbarium data for the Flora of Northeastern Brazil series. Editor Royal Botanic Gardens, 50 pp. ISBN 1842460447.
 Daniela C. Zappi, T.S. Nunes. 1994. Pilosocereus (Cactaceae): the genus in Brazil. Volumen 3 de Succulent plant research. Edición ilustrada de D. Hunt, 160 pp. ISBN 0951723448.
 Daniela C. Zappi, T.S. Nunes. 1992. Revisão taxonômica de Pilosocereus Byles & Rowley (Cactaceae) no Brasil. 542 pp.

Відзнаки 

На честь Заппі були названі такі види рослин: Anettea zappii (Pabst) Szlach. & Mytnik, Brasilidium zappii (Pabst) Campacci і Gomesa zappii (Pabst) M.W.Chase & N.H.Williams.

Примітка 

Бразильські ботаніки